Кубильо:

 Кубильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кубильо, Антонио (1930—2012) — испанский политический деятель.
 Кубильо, Давид (род. 1978) — испанский футболист, игравщий на позиции полузащитника.